MDC puede referirse a:
 El Aeropuerto Internacional Sam Ratulangi, también conocido como «MDC» según el código de aeropuertos de IATA.
 MDC, un grupo musical estadounidense de hardcore punk.
 MDC (Mouvement des Citoyens), un partido político francés, fundado en 1993.
 Músicos de Cristo (MDC), un grupo musical cristiano colombiano.
 Mar de Copas (MdC), un grupo musical peruano de balada rock.
 Miami Dade College, una universidad pública del condado de Miami-Dade, en el estado de Florida (Estados Unidos).
 MdC (‘Manual de codificación’), sistema estándar para la codificación informática de las transliteraciones de los textos jeroglíficos del Antiguo Egipto.